«Ozymandias» es un soneto de Percy Bysshe Shelley.

El nombre también puede referirse, en esta enciclopedia:

a Ramsés II, el faraón de Egipto en quien se basa el soneto;
a Ozymandias, un personaje ficticio de Watchmen, la serie de historietas creada por Alan Moore y Dave Gibbons;
a Ozymandias, un episodio de la serie de televisión Breaking Bad.
a Ozymandias, un relato de ciencia ficción de Robert Silverberg.